Лю́бо-Чистопо́лье — бывшая деревня Новодмитриевского сельсовета Липецкого района Липецкой области. Располагалась у железнодорожной станции Чириково на линии Грязи — Елец.

В документах середины XIX века упоминаются расположенные рядом деревни Чистополь и Любостань. Численность их населения была примерно равной: 121 и 117, соответственно. Можно предположить, что название первой состоит из двух слов — чистое поле.

В начале XX века здесь открылась Дмитриевская церковь. Отсюда пошло название соседнего села — Новодмитриевка.

В 1926 году это были две деревни, однако уже по данным 1932 года одна — Любо-Чистополье.

В 1988 году деревня Любо-Чистополье, а также село Чириково вошли в состав центра сельского совета села Новодмитриевка.

Источники 
 

Упразднённые населённые пункты Липецкого района